Tapia de Casariego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tapia de Casariego (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Tapia de Casariego (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar